Martill kan som auktorsförkortning betyda:

 David Michael Martill
 David Martill

Robotskapade auktorsförkortningar